Покровский переулок — название улиц в ряде городов России и бывших республик СССР. 
Название получил по Покровской церкви.

Белоруссия 
Покровский переулок в Минске

Россия 
 Покровский переулок (Брянск)
 Покровский переулок (Владикавказ).
 Бывшее название Денежного переулка в Москве.
 Покровский переулок (Порхов)
 1-й Покровский переулок (Старый Оскол)

Украина 
 Покровский переулок (Кропивницкий).
 Покровский переулок (Новгород-Северский)
 Покровский переулок (Одесса).